Kwame Akoto-Bamfo, un sculpteur ghanéen ;
 Vida Akoto-Bamfo (née en 1949), une juge à la retraite de la Cour suprême du Ghana.